Иоганн Рудольф Глаубер (; 10 марта  ,  — , ) — немецкий алхимик, , аптекарь и врач.

Биография 
Глаубер родился в Карлштадте в Нижней Франконии (Германия), в семье цирюльника; о его жизни до 1644 почти ничего не известно. Не имея средств на обучение в университете, Глаубер изучал науки самостоятельно; в молодости занимался изготовлением зеркал, был алхимиком и работал в аптеках. В 1644 году он был лекарем при королевском дворе в Гисене; в 1645 году переехал в Бонн, а в 1648 году — в Амстердам. В 1651 году Глаубер купил дом в Китцингене, где устроил собственную лабораторию, при которой имелось опытное поле, на котором он производил опыты с минеральными удобрениями.

Все трое его детей (два сына и дочь) стали художниками.

Научная работа 
Глаубер подробно изучил вопрос об образовании и составе солей и кислот, внёс заметный вклад в разработку способов получения целого ряда неорганических веществ. Выделил ряд солей, которые предназначал для использования в качестве лекарственных средств. Впервые описал (1649 год) сырой бензол, полученный разгонкой каменноугольной смолы.

Перегонкой смеси селитры с серной кислотой получил чистую азотную кислоту, а нагреванием поваренной соли с серной кислотой — чистую соляную кислоту и сульфат натрия, называемый глауберовой солью (1648 год) (сам Глаубер назвал её «чудесной солью» — sal mirabile). Дымящая соляная кислота долгое время называлась по имени Глаубера (acidum sails fumans Glauberi). Большое практическое значение получила открытая Глаубером реакция взаимодействия поташа с азотной кислотой с образованием чистой калийной селитры.

Глаубер одним из первых стал применять в лаборатории стеклянную посуду и внёс ряд усовершенствований в конструкцию печей для приготовления стекла; разработал способы получения окрашенных стёкол и основал промышленное стекловарение в Тюрингии. Глаубер получил жидкое стекло (метасиликат натрия или калия), изучил и описал соли аммония; обнаружил, что осадок хлорида серебра растворяется в нашатырном спирте, что серебро осаждается из раствора его солей щелочью и карбонатами. Впервые описал получение уксусной кислоты сухой перегонкой растительных веществ.

В теоретическом плане Глаубер был сторонником ятрохимии и последователем Парацельса. В его сочинениях, опубликованных в семи томах под названием Glauberi opera omnia (Амстердам, 1661), помимо прочего содержатся и зачатки учения о химическом сродстве. Называя причину, побуждающую вещества к химическим изменениям, сродством (affinitas), Глаубер основывался на мнении древних философов, что взаимодействие веществ может происходить только тогда, когда эти вещества имеют нечто общее, среднее.

Глаубер, подобно большинству современников, верил в возможность превращения неблагородных металлов в золото и существование эликсира жизни, и даже утверждал, будто открыл секрет приготовления эликсира. Тем не менее, Глаубер относится к числу тех представителей рациональных течений в алхимии, значительные экспериментальные успехи которых заложили основы для научной химии.

Память 
В 1976 году Международный астрономический союз присвоил имя Иоганна Глаубера кратеру на обратной стороне Луны.

Библиография 
 

 De Auri Tinctura sive Auro Potabili Vero: Was solche sey/ vnnd wie dieselbe von einem falschen vnd Sophistischen Auro Potabili zu vnterscheiden vnd zu erkennen … wozu solche in Medicina könne gebraucht werden. Beschrieben vnd an Tag gegeben Durch Joh. Rud. Glauberum 1646
 Furni Novi Philosophici Oder Beschreibung einer New-erfundenen Distilir-Kunst: Auch was für Spiritus, Olea, Flores, und andere dergleichen Vegetabilische/ Animalische/ und Mineralische Medicamenten/ damit … können zugericht und bereytet werden, 2 Tle. 1646—1647
 Operis mineralis Oder Vieler künstlichen und nutzlichen metallischen Arbeiten Beschreibung, 3 Bde. 1651—1652
 Miraculum Mundi, oder Außführliche Beschreibung der wunderbaren Natur/ Art/ vnd Eigenschafft/ deß Großmächtigen Subiecti: Von den Alten Menstruum Vniversale oder Mercurius Philosophorum genandt. . - an Tag geben/ vnd jetzo auff das newe corrigiret vnd verbesert Durch Iohann Rudolph Glaubern, 7 Tle. 1653—1658
 Dess Teutschlands Wohlfahrt 6 Bde. 1656—1661
 Johann Rudolf Glauberi Apologia oder Verthaidigung gegen Christoff Farners Lügen und Ehrabschneidung, 2 Tle. 1655
 Zweyte Apologia, oder Ehrenrettung gegen Christoff Farnern, Speyerischen Thom-Stiffts Schaffnern zu Löchgaw, unmenschliche Lügen und Ehrabschneidung 1656
 Tractatus De Medicina Universali, Sive Auro Potabili Vero. Oder Außführliche Beschreibung einer wahren Universal Medicin: wie auch deroselben Wunderbahrlichen grossen Krafft und Wirckung. — Der jetzigen blinden Welt … wolmeinend beschrieben und an Tag gegeben Durch Johan. Rudolph. Glauber, 2 Tle. 1657
 Tractatus de signatura salium, metallorum, et planetarum, sive fundamentalis institutio, evident. monstrans, quo pacto facillime non solum salium, metall., atque planetarum … supputari queant 1658
 Tractatus de natura salium, 2 Tle. 1658—1659
 Johannis Rudolphi Glauberi Philosophi & Medici Celeberrimi Opera Chymica, Bücher vnd Schrifften/ so viel deren von ihme bißhero an Tag gegeben worden, 2 Tle. 1658—1659
 Opera chymica: Bücher und Schrifften, so viel deren von ihme bißhero an Tag gegeben worden; jetzo vom neuen übersehen und vermehret (gesammelte Schriften), 2 Tle. 1658—1659
 Libellus ignium: Oder Feuer-Buechlein, Darinnen von unterschiedlichen frembden und biß Dato noch gantz unbekandten Feuern gehandelt: Wozu sie dienen und was für unglaubliche Dinge und unaußsprechlicher Nutzen dem Menschlichen Geschlecht dadurch kommen und zu wegen gebracht werden koenne. Zu Gottes Ehre und Dienst deß Nechsten wolmeinend beschrieben und an Tag gegeben durch Joh. Rudoph. Glauberum 1663
 Libellus dialogorum, sive colloquia, nonnullorum Hermeticae medicinae, ac tincturae universalis 1663
 Explicatio oder Außlegung über die Wohrten Salomonis: In herbis, verbis, et lapidibus, magna est virtus, 2 Tle. 1663—1664
 Novum lumen chimicum: oder e. new-erfundenen u.d. Weldt noch niemahlen bekand-gemachten hohen Secreti Offenbarung 1664
 Von den dreyen Anfangen der Metallen, alß Schwefel, Mercurio und Salz der Weisen 1666
 Tractatus de tribus principiis metallorum, videlicet sulphure, mercurio et sale philosophorum, quemadmodzum illa in medicina, alchymia aliisque artibus associatis utiliter adhiberi valeant 1667
 De Elia artista 1667
 De tribus lapidibus ignium secretorum: Oder von den drey Alleredelsten Gesteinen 1667
 Glauberus Concentratus Oder Laboratorium Glauberianum: Darinn die Specification, vnd Taxation dehren Medicinalischen/ vnd Chymischen Arcanitäten begriffen; Sambt Aller dehren künstlichen Oefen vnd Instrumenten … Durch Den Authorem … obgedachter Raritäten … an tag gegeben 1668
 De lapide animali 1669
 Opera omnia 7 Tle. 1669

Переводы на русский

Примечания

Литература 
 
 Фигуровский Н. А. Очерк общей истории химии. От древнейших времен до начала XIX века. — : Наука, 1969. — 455 с.
 Волков В. А., Вонский Е. В., Кузнецова Г. И. Выдающиеся химики мира. — : ВШ, 1991. — 656 с.

История химии
Алхимики